Die 2. Liga 1952 war die vierte Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Gespielt wurde von März bis November 1952.

Modus 
Zu den 32 Klubs, die sich sportlich für diese Spielzeit qualifiziert hatten, kamen noch acht gewählte Vereine hinzu. Die 40 Mannschaften wurde in vier Gruppen zu je zehn Vereinen aufgeteilt.
Jedes Team spielte an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die vier Gruppensieger ermittelten danach in der Aufstiegsrunde zwei Aufsteiger für die 1. Liga.

Die folgende Zweitligasaison wurde mit 14 Mannschaften wieder eingleisig. Daher wurden insgesamt 26 Vereine am Saisonende in die neu gegründeten 3. Liga versetzt.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Play-offs 

|}

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1952
Fußballsaison 1952